Экспоне́нта:
 Экспонента — функция , где e — основание натуральных логарифмов.
 Экспонента (комплексного переменного) — функция комплексного переменного , задаваемая соотношением .
 Экспонента — функция экспоненциального роста вида , где  ненулевая, а  положительная константы.
 Экспонента группы —  конечной группы  — числовая характеристика группы, равная наименьшему общему кратному порядков всех элементов группы .
 Экспонента — показатель степени или порядок числа в экспоненциальной записи.